Sunbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sunbury (del av en befolkad plats), Victoria, Hume,

Storbritannien 

 Sunbury-on-Thames, ort, England, Surrey,

USA 

 Sunbury, North Carolina, ort, Gates County, 
 Sunbury, Ohio, ort, Delaware County, 
 Sunbury, Pennsylvania, countyhuvudort, Northumberland County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar